

Patronyme 

 Anne Ancelin Schützenberger, psychologue française ;
 Ernest François Amédée Anselin, militaire français de la Première Guerre mondiale ;
 Louis Ancelin de Gémozac, ingénieur de la marine et gouverneur de la Grenade au  ;
 Pierre Ancelin (1934-2001), compositeur français ;
 Robert Ancelin (1898-1986), acteur français ;
 Tony Ancelin (1983), sportif français (boxe française).

Personnages de cinéma, théâtre et télévision 
 Alice Ancelin, personnage du film Le Professionnel de réalisé par Georges Lautner sorti en 1981 joué par Cyrielle Clair
 Ancelin, personnage de théâtre joué par P. Valbret dans la pièce de Sacha Guitry Un sujet de roman représentée pour la première fois sur la scène du Théâtre Édouard VII, le 
 Ancelin, personnage du film Un témoin dans la ville réalisé par Édouard Molinaro (1959) joué par Lino Ventura
 Bo Ancelin, personnage du film Mauvais genres de Francis Girod (2001) joué par Robinson Stévenin, César du Meilleur espoir masculin
 Brigitte Ancelin, personnage du film Au petit bonheur de Marcel L'Herbier (1945) joué par Paulette Dubost
 Docteur Ancelin, personnage du feuilleton TV Comme du bon pain (1976) personnage joué par Henri Crémieux
 Dominique Ancelin, la directrice de la société, personnage du film La Tentation de Barbizon réalisé par Jean Stelli, sorti en 1946 joué par Myno Burney
 Fernand Ancelin, personnage du film Fernand clochard réalisée par Pierre Chevalier, sortie en 1957 joué par Fernand Raynaud
 Héloïse Ancelin, personnage du téléfilm Un Pique-nique chez Osiris de Nina Companeez (2001) joué par Marina Hands
 M. Ancelin, personnage du film La Nuit de Sybille de Jean-Paul Paulin (1947) joué par Pierre Larquey
 Maître Ancelin, personnage du film Le Protecteur écrit et dirigé par Roger Hanin sorti en salle le  joué par Jean Servais
  Ancelin, personnage du film La Chair et le Diable de Jean Josipovici (1954) joué par Georgette Anys
  Ancelin, personnage du film Les Collégiennes de André Hunebelle en 1956, sorti en 1957 et joué par Gaby Morlay
 Docteur Michel Ancelin, médecin et alcoolique, personnage du film Non coupable de Henri Decoin (1947) joué par Michel Simon